La mezquita Juma () o mezquita del Viernes, es una mezquita en Bakú, Azerbaiyán.
La Mezquita fue construida en el siglo XII. La inscripción de la mezquita enfatiza que «Amir Sharaf al-Din Mahmud ordenó la restauración de esta mezquita en el mes de Rayab de 709 (en el año de 1309)». En el muro norte de la mezquita el minarete fue levantado en el año de 1437. 

La mezquita que localiza en la histórica Ciudad Vieja (Icheri Sheher) se ha reconstruida varias veces. La mezquita actual fue construida en 1899 con la financiación del filántropo mercantil Haji Shikhlali Dadashov. Existen las huellas de Zoroastrismo en este lugar.

En la vida cultural de la Edad Media de Azerbaiyán la mezquita sirvió como los centros socio-culturales.

Véase también 
 Mezquitas en Azerbaiyán

Notas 

Juma
Juma
Juma
Atracciones turísticas de Bakú
Arquitectura de Azerbaiyán del siglo XIX
Arquitectura de Azerbaiyán del siglo XII
Arquitectura de 1899